Bahadır ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname mit der Bedeutung „der Mutige“. Etymologisch verwandte Namen sind das mongolische Baatar und der indische Name Bahadur.

Namensträger

Vorname 

 Bahadır Alkım (1915–1981), türkischer Archäologe

Familienname 
 Ali Müfit Bahadır (* 1947), deutscher Chemiker
 İlknur Bahadır (* 1972), deutsche Schauspielerin
 Mustafa Bahadır (* 1969), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Oğuzhan Bahadır (* 1979), türkischer Fußballspieler
 Şefik Alp Bahadır (* 1946), türkischer Ökonom in Deutschland
 Turgay Bahadır (* 1984), österreichisch-türkischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname